Gottkaiser steht für:

Herrscher:
 Qin Shihuangdi (259–210 v. Chr.), Gründer des Kaiserreichs China
 Arahitogami, die als übernatürliche Wesen verehrten japanischen Kaiser
 Sapa Inka, die als Gottkaiser verehrten Inkaherrscher

Anderes:
 Gottkaiser (Band), eine Hamburger Punkband
 eine fiktive Figur aus Frank Herberts Roman God Emperor of Dune, siehe Der Gottkaiser des Wüstenplaneten

Siehe auch:
 Gottkönig